Умурбек Базарбаев (; , село Ильялы, Этрап имени Гурбансолтан-эдже, Дашогузский велаят, Туркменистан) — туркменский тяжелоатлет. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике.

Биография 
Умурбек Базарбаев родом из села Ильялы, Дашогузский велаята, Туркменистана. Начинал спортивную карьеру в ДЮСШ этрап имени Гурбансолтан-эдже Дашогузского велаята у своего первого тренера Мумина Реджепова, продолжил заниматься в столичной спортивной школе «Олимп». Последние годы тренируется в Национальном центре тяжелой атлетики у заслуженных тренеров Туркменистана Икрама Маткаримова и Артура Эмиряна.

В декабре 2015 года дисквалифицирован Международной федерацией тяжёлой атлетики за употребление запрещенного вещества местеролон. Срок дисквалификации истечет 10 декабря 2019 года.

Женат, имеет две дочки, старшая — Огулбике, младшая — Нязли.

Достижения 
Серебряный призёр первых Игр исламской солидарности-2005 в Медине и Чемпион мира-2004 среди студентов в городе Фредерик.

Лучший спортсмен Туркменистана 2011 года.

Олимпийские игры 
На Олимпиаде-2004 в Афинах, занял 8 место среди 20 участников весовой категории до 62 кг. На Олимпиаде-2012 в Лондоне спортсмен вошёл в шестерку сильнейших весовой категории до 62 кг в (под группе).

Чемпионат мира 
Вошёл в пятерку сильнейших на чемпионате мира-2007 в Чианг-Мае и на чемпионате мира-2011 в Париже.

Чемпионат Азии 
Бронзовый медалист чемпионатов Азии 2004 и 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Умурбек Базарбаев — Чемпионат.com
 Базарбаев Умурбек — Sportbox
 NBC профиль
 Биография атлета на сайте Олимпийских игр 2008
 Биография атлета на сайте Азиатских игр 2010

Интервью 
 Умурбек Базарбаев: «Буду готовиться к своей пятой Олимпиаде»

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты Туркменистана